День прошёл () — советская мелодрама с элементами драмы 1971 года производства киностудии Азербайджанфильм.

Синопсис 
Фильм рассказывает о неизменной любви двух наших современников. Сюжет основан на судьбе двух героев, которые любят друг друга искренне, никогда не изменяя супружеской верности. Фильм отражает настроение героев. Эсмер кажется счастливой — у неё есть всё: любящий муж Джамал, дочь и друзья, но она несчастна, ибо не может найти место в жизни. В конце фильма был показан философский смысл, ибо невозможно жить в одиночестве с прошлым, детскими воспоминаниями и будущим каждого человека.

Создатели фильма

В ролях 
 Лейла Шихлинская — Эсмер
 Гасан Мамедов — Октай
 Гасан Турабов — коллега Октая по работе
 Чингиз Алиоглу — Джамал
 Мухтар Авшаров — почтальон
 Садая Мустафаева — мать Эсмер
 Сона Асланова
 И. Шакарова
 С. Нагиева
 С. Рустамова
 Т. Кулиев
 С. Азриэль
 Д. Абдуллаева
 Тораханым Зейналова — соседка
 ВИА-квартет Гая

Роли дублировали

Внутренний дубляж (в титрах не указаны) 
 Гасан Турабов — Октай (Гасан Мамедов)
 Амалия Панахова и Офелия Санани — Эсмер (Лейла Шихлинская)
 Сусан Меджидова — соседка (Тораханым Зейналова)
 Этайя Алиева — мать Эсмер (Садая Мустафаева)

Дубляж на русский язык 
 Антонина Кончакова — Эсмер (Лейла Шихлинская)
 Вячеслав Тихонов — Октай (Гасан Мамедов)

Административная группа 
 оригинальный текст совместно со сценарием: Анар
 режиссёр-постановщик: Ариф Бабаев
 второй режиссёр: Фикрет Алиев
 оператор-постановщик: Расим Исмаилов
 монтажёры-постановщики: А. Абрамова, А. Филимонова
 художник-постановщик: Эльбей Рзакулиев
 художник-гримёр: В. Арапов
 композитор: Эмин Сабитоглу
 звукооператор: Камал Сеидов
 вокал: Флора Керимова, Мирза Бабааев (в титрах не указаны)
 автор текста песни: Вагиф Самедоглу
 оркестр: Симфонический оркестр Государственного комитета кинематографии
 дирижёр: Д. Штильман
 ассистент режиссёра: Акиф Рустамов
 ассистенты оператора: Рафик Керимов, В. Романов
 оператор комбинированных съёмок: Хамза Ахмедоглу
 художник комбинированных съёмок: Мирза Рафиев
 редактор: Адхам Гулубеков
 директор фильма: Юсиф Юсифзаде

Библиография 
 Гасан Сеидбейли. «Azərbaycan kinosu — 71» //«Ulduz» jurnalı.- 1972.- № 7.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 33.
 Хамис Мурадов. Kinofabrikdən başlanan yol. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 4.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 143; 180; 187—190.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 815.

Ссылки 
 Подробная информация.

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации произведений Анара
Фильмы по сценариям Анара